

Сєверна сільська рада — сільське поселення, Первомайський район, Алтайський край
 Сєверна сільська рада — сільське поселення, Сєверний район, Новосибірська область
 Сєверна сільська рада — сільське поселення, Сєверний район, Оренбурзька область